Ватиликс () — совокупность событий, связанных с кражей камердинером папы Римского Бенедикта XVI Паоло Габриэле секретных документов Ватикана и передачей их журналисту Джанлуиджи Нуцци, получившая своё название по аналогии с названием сайта Викиликс. В числе переданных секретных документов были и письма Папы Римского.

Осенью 2015 года получил развитие новый скандал по поводу разглашения секретных документов Ватикана, получивший в прессе наименование «Ватиликс II».

Ватиликс I

Начало скандала 
Журналист опубликовал некоторые из полученных документов, а затем выпустил книгу «Его святейшество: Тайные письма Бенедикта XVI», которая вышла в мае 2012 года. В книге Нуцци рассказывается о коррупции в Ватикане и сексуальных скандалах, в центре которых оказывались представители Римской католической церкви.

На первом этапе развития скандала в центре внимания оказался банк Ватикана — Институт религиозных дел (Istituto per le Opere di Religione, IOR), поскольку опубликованные Нуцци документы давали основания к обвинению банка в финансовых нарушениях. 24 мая 2012 г. Наблюдательный совет IOR единогласно проголосовал за отставку с должности президента Готти Тедески (19 февраля 2014 года следствие сняло все обвинения против Тедески, продолжив расследование незаконной деятельности IOR).

Начало церковного расследования 
24 апреля 2012 г. Бенедикт XVI назначил 82-летнего испанского кардинала Хулиана Эрранса, с 1949 г. связанного с организацией «Опус Деи», председателем кардинальской комиссии для расследования инцидента. В состав комиссии вошли словацкий кардинал и архиепископ Йозеф Томко, а также итальянский кардинал и архиепископ Сальваторе Де Джорджи. Некоторые наблюдатели отмечали, что кардинал Эрранс в 2006 г. сам опубликовал книгу о внутренней жизни Ватикана под названием «Nei dintorni di Gerico» («В окрестностях Иерихона»). Деятельность кардинальской комиссии осуществлялась параллельно с официальным следствием. В 2002 г., ещё будучи главой Ватиканского совета, архиепископ Хулиан Эрранс, в контексте разгоревшегося тогда в США скандала, выступил против передачи епископами светскому правосудию материалов о священниках, заподозренных в сексуальных домогательствах.

Все члены этой комиссии к моменту её создания находились на покое. Перед ними стояла задача опросить по своему выбору подозреваемых из числа 2843 человек, работающих в Римской Курии, и около 2000 человек, работающих в администрации города-государства Ватикан. Только кардинальская комиссия имеет право проводить допросы кардиналов.

Полицейское расследование 
25 мая 2012 г. Паоло Габриэле был арестован на своей ватиканской квартире, где проживал с женой и тремя детьми. Два месяца он провёл в камере предварительного заключения в Ватикане. При обыске в квартире было обнаружено несколько коробок с конфиденциальными документами, включая частные письма понтифика, чек на 100 тысяч долларов США и золотой слиток, а также специальная аппаратура для копирования секретных бумаг.

Суд над Габриэле 
Судебный процесс над бывшим камердинером, прозванный журналистами «Ватиликс», начался 30 сентября. Было проведено четыре заседания, на которых были заслушаны показания восьми свидетелей, в том числе личного секретаря понтифика монсеньора Георга Генсвайна и нескольких жандармов Ватикана. На судебном заседании Габриэле заявил, что действовал из любви к Римской католической церкви и не считает себя вором. По его словам, он «действовал исключительно по велению глубокой любви к Римской католической церкви и папе Римскому Бенедикту XVI», которым пытались манипулировать два приближённых к нему клана. На предварительных допросах Паоло Габриэле утверждал, что надеялся, что с помощью публикации секретных бумаг «он покажет зло и коррупцию, которые он наблюдал в Ватикане, что поможет католической церкви вернуться на верный путь». При этом на судебных заседаниях он постоянно повторял: «Я предал доверие святого отца, которого я люблю, как сын».

Обвинение в лице прокурора Никола Пикарди потребовало для Габриэле три года тюремного заключения. В свою очередь, представитель защиты, адвокат Кристиана Арру, требовала снять все обвинения и освободить Габриэле в зале суда.

Вместе с Паоло Габриэле на скамье подсудимых находился и программист Государственного секретариата Ватикана Клаудио Шарпеллетти, которому были предъявлены обвинения в пособничестве бывшему камердинеру. Однако по ходатайству адвокатов Шарпеллетти его дело суд выделил в отдельное производство.

В обвинительном заключении не упоминались имена двух других лиц, связанных с Габриэле: его духовный отец дон Джованни Люци, которому камердинер передал копии документов, и его прежний духовный отец дон Паоло Морокутти, от которого он их получал.

Итогом процесса, продлившегося всего неделю, стал приговор Габриэле к трём годам лишения свободы, который был сокращён до 18 месяцев, так как Габриэле ранее извинился перед Папой Римским. Предполагалось, что отбывать наказание 46-летний Габриэле будет в тюрьме на территории Италии, так как в Ватикане нет условий для долгосрочного тюремного содержания.

Суд над Шарпеллетти 
5 ноября 2012 г. начался суд над программистом Государственного секретариата Ватикана Клаудио Шарпеллетти, и 10 ноября он был приговорён к двум месяцам условного заключения, с отсрочкой исполнения приговора на 5 лет. Шарпеллетти был признан виновным в оказании пособничества Габриэле, что помогло тому некоторое время избегать расследования. Программист получил назад тысячу евро залога, но на него была возложена обязанность оплатить судебные издержки. В ходе слушаний, помимо самого Шарпеллетти и Габриэле, дали показания также директор информационного отдела Государственного секретариата монсиньор Карло Мария Польвани, заместитель командира швейцарской гвардии Вильгельм Клоттер и офицер ватиканской жандармерии Джанлука Гауцци Брокколетти.

В своих показаниях Паоло Габриэле опроверг любые обвинения в причастности к скандалу монсиньора Карло Мария Польвани. Священнослужитель, племянник папского нунция в Вашингтоне монсиньора Карло Мария Вигано (в письме которого впервые был использован термин «Ватиликс»), по утверждению Шарпеллетти, вручил ему конверт с инкриминируемыми документами для передачи Габриэеле. Дворецкий, напротив, заявил в зале суда, что он сам отдал программисту эти документы, и что Польвани совершенно ни при чём. Шарпеллетти был обвинён в пособничестве, поскольку следствие обнаружило у него упомянутый конверт, происхождение которого он не мог объяснить. В момент ареста техник заявил, что получил его от Габриэле, на следующий день изменил показания и назвал имя монсиньора Польвани.

Помилование осуждённых 
22 декабря 2012 г. Папа Бенедикт XVI лично посетил камеру в помещении ватиканской жандармерии, где вопреки первоначальным ожиданиям прессы содержался Габриэле, и сообщил осуждённому о помиловании. По сообщению пресс-секретаря Святого Престола Федерико Ломбарди, разговор продолжался 15 минут, был очень напряжённым и личным. Получившему свободу бывшему дворецкому запрещено жить и работать в Ватикане. В тот же день был помилован программист Клаудио Шарпеллетти, который после своего мягкого приговора продолжил работу в Государственном секретариате Ватикана, перейдя из Информационного отдела этой дикастерии в Статистический.

Завершение церковного расследования 
17 декабря 2012 года кардинальская комиссия во главе с кардиналом Эррансом представила Бенедикту XVI секретный доклад об итогах своего расследования по делу Ватиликс, но продолжила работу далее, сосредоточившись на деятельности Института религиозных дел. В прессу просочились сведения о наличии в упомянутом документе сведений о деятельности «гей-лобби» в Ватикане. 25 февраля 2013 года Бенедикт XVI лично принял членов кардинальской комиссии и заявил о необходимости передать собранные ей материалы в распоряжение нового Папы.

Ватиликс II 
21 ноября 2015 года решением Ватиканского суда секретарь Префектуры экономических дел Святого Престола священник , его секретарь Никола Майо (Nicola Maio) и Франческа Иммаколата Чаоукуи (), состоявшие в Комиссии по вопросам экономической деятельности Святого Престола (, сокращённо Cosea), а также журналисты Джанлуиджи Нуцци и Эмилиано Фиттипальди () на основании ст. 116 ватиканского Уголовного кодекса привлечены в качестве обвиняемых к процессу по делу о хищении секретных документов Святого Престола в связи с публикацией книги Нуцци «Via Crucis» («Крестный путь. Неопубликованные записи и документы о трудной борьбе Папы Франциска за перемены в Церкви»).

24 ноября 2015 года состоялось первое судебное заседание.

5 июля 2016 года, на следующий день после заключительной речи обвинителей, адвокаты Валлехо Бальда и Франчески Чаоукуи в своих выступлениях обосновывали необходимость оправдательных приговоров.

7 июля 2016 года суд приговорил Валлехо Бальда к 18 месяцам тюремного заключения за разглашение секретных документов, Чаоукуи — к 10 месяцам заключения за соучастие (с отсрочкой исполнения приговора на 5 лет), Никола Майо был оправдан. В отношении Нуцци и Фиттипальди вынесено решение, что на них не распространяется юрисдикция данного суда (они граждане Италии и никогда не совершали противоправных действий на территории Ватикана).

20 декабря 2016 года Папа Франциск благословил досрочное освобождение Валлехо Бальда из заключения в помещении жандармерии Ватикана ввиду истечения более половины назначенного ему срока наказания.

24 декабря 2016 года суд Ватикана опубликовал 86-страничный документ — мотивировочную часть обвинительного приговора 7 июля, в котором констатировалось, что разглашённые документы действительно имели гриф ограниченного доступа, но не содержали критически важных государственных тайн.

Примечания

Ссылки 
 Камердинера папы Римского приговорили к полутора годам тюрьмы // Лента.ру, 06.10.2012

Скандалы в католицизме
2012 год в Ватикане
Бенедикт XVI